Cartan es un apellido de origen francés y puede hacer referencia a:

 Cartan, desaparecida empresa de juguetes argentina.

Personas 
Élie Joseph Cartan (1869-1951) célebre matemático francés;
Henri Cartan (1904-2008) matemático francés, hijo de É. Cartan;
Louis Cartan (1909-1943) fue un físico francés, hermano de Henri e  hijo de Élie Cartan.